Магнус Джон Карл Август Форсман (; 22 ноября 1868, Кальмар, Швеция — 12 марта 1947, Лунд) — шведский учёный, врач-патолог, , , доктор наук (1898), профессор Лундского университета. Член Шведской королевской академии наук.

Биография 
Выпускник Лундского университета. Позже работал в альма-матер доцентом и профессором общей патологии, бактериологии и общественного здравоохранения. С 1927 по 1930 год был директором университетской больницы.

Член Королевского физиографического общества в Лунде.

Ивестен открытием «антигенов Форсмана», определяемого как гликолипидный гетерофильный антиге, обнаруживаемый в тканевых клетках многих видов животных. Впервые он был описан для эритроцитов овец. Отсутствует в клетках человека, крысы, кролика, свиньи или крупного рогатого скота.

Имя учёного также связано со следующими двумя научными терминами: «антитело Форсмана» (гетерофильное антитело) и «реакция Форсмана», также называемая «реакцией антиген-антитело Форсмана».

Избранные труды 
 Über die Ursachen, welche die Wachsthumsrichtung der peripheren Nervenfasern bei der Regeneration bestimmen, 1898.
 Studien über die Antitoxinbildung bei aktiver Immunisierung gegen Botulismus (in Centralblatt für Bakteriologie, 1905).
 Untersuchungen über die lysinbildung (med Bång, in Hofmeisters Beiträge, 1906).
 Om therapeutisk vaccinbehandling, 1916.
 Pathogena bakteriers, infektioners och vissa epidemiers beroende av främmande bakterier, 1918.

Примечания

Литература 
 Микробиология. Словарь терминов

Ссылки 
 John Forssman

Родившиеся в Кальмаре
Умершие в Лунде
Доктора наук
Медики Швеции
Врачи Швеции
Преподаватели Лундского университета
Выпускники Лундского университета
Микробиологи Швеции
Члены Шведской королевской академии наук